Reichstag kan syfta på

 Reichstag – en byggnad i Berlin uppförd 1894, se Riksdagshuset i Berlin
 Reichstag (tysk-romerska riket)– en beteckning för riksständernas församling i Tysk-romerska riket –1806
 Reichstag (Tyska kejsardömet) – parlamentet i Tyska riket som kejsardöme och i Tyska riket som republik 1871–1918
 Reichstag (Weimarrepubliken) – Tysklands parlament 1919–1933
 Reichstag (Tredje riket) – Tredje rikets parlament 1933–1945

Se även 
 Riksdag